Slim Šejdi () alterego je američkog repera Eminema.

-{Slim Shady}- može takođe da bude:

 -{Slim Shady EP}-, Eminemov EP iz 1997.
 -{The Slim Shady LP}-, Eminemov album iz 1999.
 -{The Real Slim Shady}-, pesma sa Eminemovog albuma -{The Marshall Mathers LP}- iz 2000.